Tanga jelentheti:

Tanga alsónemű vagy bikini alsó
Az 1595 Tanga a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida
Tanga város Tanzániában